Henryk Markiewicz (1922–2013) – polski filolog
 Henryk Markiewicz (1906–1987) – polski inżynier elektryk
 Henryk Markiewicz (1933–2020) – polski inżynier elektryk